A 2015-ös magyar amerikaifutball-bajnokság a tizenegyedik férfi amerikaifutball-bajnokság, melyet a Magyar Amerikai Futball Szövetség írt ki három osztályban. A legmagasabb osztály a Hungarian Football League (HFL), mely először került az első félévben (tavasszal) megrendezésre, 2015. április 4-én vette kezdetét.

HFL
A bajnokság ebben az évben 7 csapattal történt lebonyolításra: a 2014-es szezonból a bajnok Újbuda Rebels immáron Budapest Cowbells néven, a Budapest Wolves és a Győr Sharks, továbbá újoncként a Nyíregyháza Tigers, a Miskolc Steelers és az Újpest Bulldogs küzdött a magyar bajnoki címért, emellett a HFL vendégrésztvevője volt a Bratislava Monarchs csapata is.

A lebonyolítás a megnövekedett létszámnak megfelelően megváltozott, a 7 csapat egykörös (6 mérkőzéses) alapszakaszt játszott, és immáron 4 csapat jutott be a rájátszásba, ahol szintén 1-1 mérkőzésen dőlt el a továbbjutás ill. a döntő.

HFL alapszakasz

HFL rájátszás 

A X. Hungarian Bowl győztese a Bratislava Monarchs csapata, viszont a 2015-ös magyar bajnok a Budapest Wolves lett.

Divízió I
A másodosztályú bajnokság (McDavid Divízió I.) szereplői:
Dunaújváros Gorillaz
Budapest Titans
Miskolc Renegades
Budapest Cowbells 2
Tata Mustangs
Eger Heroes
A 6 csapat ötfordulós alapszakaszt játszott, majd a legjobb 4 rájátszásba jutott.

Alapszakasz

Rájátszás

Divízió II
A harmadosztályú bajnokság (ESA Divízió II.) szereplői:
Budapest Eagles
Újpest Bulldogs 2
Zala Predators
Győr Sharks 2
Jászberény Wolverines
Szekszárd Bad Bones
Debrecen Gladiators
Fehérvár Enthroners
Dabas Sparks
A 9 csapat mindegyike 4 mérkőzést játszott az alapszakaszban (sorsolás alapján), majd az NFL-hez hasonló módon a 3-6. helyezett csapatok Wild Card kört játszottak, majd elődöntők és a döntő következett.

Alapszakasz

Rájátszás

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos oldal

Amerikai futball Magyarországon
magyar amerikaifutball-bajnokság